Die 2. Rallye Monza (FORUM8 ACI Rally Monza 2021) war der 12. Lauf zur FIA-Rallye-Weltmeisterschaft 2021. Sie dauerte vom 18. bis zum 21. November 2021 und es wurden insgesamt 16 Wertungsprüfungen (WP) gefahren.

Bericht 
Zwei Kontrahenten waren verblieben nach 11 Weltmeisterschaftsläufen, die um den WM-Titel kämpften beim Saisonfinale in Monza. Die Toyota-Teamkollegen Sébastien Ogier und Elfyn Evans schenkten sich bereits am ersten Rallyetag nichts. Ogier gelang eine gute erste Wertungsprüfung und er ging mit 3,6 Sekunden Vorsprung in Führung. Doch Evans verfolgte Ogier und er ging in der sechsten Wertungsprüfung an ihm vorbei. Am Ende des Tages und nach sieben WP führte Evans die Rallye mit einem Minimalvorsprung von 1,4 Sekunden an. Da Ogier 17 Punkte Vorsprung hatte in der Weltmeisterschaftstabelle zu diesem Zeitpunkt, würde ihm auch ein dritter Rang reichen zum achten Titel, wenn Evans die Rallye gewinnt. Auf Rang drei und vier folgten die Hyundai-Fahrer Thierry Neuville und Dani Sordo mit über 20 Sekunden Rückstand. Adrien Fourmaux kam mit seinem Ford Fiesta RS WRC von der Straße ab und überschlug sich. Er konnte am Samstag unter dem Rallye-2-Reglement wieder starten.

Seit Beginn der Rallye bis zum Samstagabend wechselte die Führung in der Gesamtwertung sieben Mal zwischen Ogier und Evans. Am Abend des zweiten Renntags führte Ogier mit 0,5 Sekunden Vorsprung auf Evans und mit über 27 Sekunden auf Sordo. Neuville beschädigte sich in der achten WP die Front seines Autos bei einem Unfall. Er konnte den Rallyetag trotzdem auf dem dritten Platz beenden, verlor aber auf Teamkollege Sordo fast 20 Sekunden.

Mit dem 54. Karriere-Sieg bei der Rallye Monza krönten sich Sébastien Ogier und Co-Pilot Julien Ingrassia zum Weltmeisterduo in der Rallye-Weltmeisterschaft 2021. Sämtliche 54. Siege feierten die beiden Franzosen zusammen. Während Ogier im kommenden Jahr noch einzelne WM-Läufe für Toyota bestreiten wird, hat Ingrassia seinen Rücktritt erklärt. Toyota gewinnt souverän die Team-Wertung vor Hyundai. Evans musste sich nach 2020, Ogier zum zweiten Mal geschlagen geben und wird wiederum Vizeweltmeister. Mit dem dritten Rang wurde Sordo bester Hyundai-Fahrer in Italien.

Meldeliste 

Insgesamt wurden 81 Fahrzeuge gemeldet.

Klassifikationen

Endergebnis 

Insgesamt wurden 67 von 81 gemeldeten Fahrzeugen klassiert.

Wertungsprüfungen

Gewinner Wertungsprüfungen

Fahrer-WM nach der Rallye

Team-Weltmeisterschaft

Weblinks 
 Offizielle Seite Rallye-Weltmeisterschaft: https://www.wrc.com/
 Offizielle Seite Rallye Monza: https://www.acirallymonza.com/

Einzelnachweise 

Monza
Motorsportwettbewerb in Italien